Dermot O’Mahony ist der Name folgender Personen:

* Dermot O’Mahony (Politiker) (1881–1960), irischer Politiker und Landwirt
 Dermot Patrick O’Mahony (1935–2015), irischer Weihbischof